Чопівка — річка в Україні, в Малинському районі Житомирської області. Ліва притока Перегорщи (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 9 км.

Розташування 
Бере початок на західній околиці Йосипівки. Тече переважно на південний схід і на південній околиці Чоповичів впадає у річку Перегорщу, ліву притоку Ірши.

Примітки

Посилання 
Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Малинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці